
Les toponymes Saint-Martial renvoient à Martial de Limoges, évangélisateur du Limousin au , premier évêque de Limoges.

Saint-Martial 

 Saint-Martial, commune française de l'Ardèche
 Saint-Martial, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Tauriac-de-Naucelle
 Saint-Martial, commune française du Cantal
 Saint-Martial, commune française de la Charente
 Saint-Martial, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Rouffiac
 Saint-Martial, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Martial, ancien nom de commune française de la Dordogne, aujourd'hui appelée Saint-Martial-de-Nabirat
 Saint-Martial, commune française du Gard
 Saint-Martial, commune française de la Gironde
 Saint-Martial, ancienne commune française de la Vienne, aujourd'hui intégrée à Loudun

Noms composés de Saint-Martial 

Saint-Martial-d'Albarède, commune française de la Dordogne
Saint-Martial-d'Artenset, commune française de la Dordogne
Saint-Martial-de-Gimel, commune française de la Corrèze
Saint-Martial-de-Mirambeau, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martial-de-Nabirat, commune française de la Dordogne
Saint-Martial-de-Valette, commune française de la Dordogne
Saint-Martial-de-Vitaterne, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martial-Entraygues, commune française de la Corrèze
Saint-Martial-le-Mont, commune française de la Creuse
Saint-Martial-le-Vieux, commune française de la Creuse
Saint-Martial-sur-Isop, commune française de la Haute-Vienne
Saint-Martial-sur-Né, commune française de la Charente-Maritime
Saint-Martial-Viveyrol, commune française de la Dordogne

Autres noms 
 Abbaye Saint-Martial
 Centre Saint-Martial
 Petit Séminaire-Collège Saint-Martial Port-au-Prince, Haiti
 École de Saint-Martial

Voir aussi 

, patronyme et prénom.

Saint Martial de Limoges